

Lieux

 Linz, ville au nord-ouest de l'Autriche
 Linz-Land, district autrichien (distinct de la ville)
 Tournoi de tennis de Linz, tournoi de tennis qui s'y déroule depuis 1991
 LASK Linz, club de football de la ville
 Linz am Rhein, ville d'Allemagne

Personnes
 Alex D. Linz, acteur américain né en 1989
 Roland Linz, footballeur autrichien

Autres
Tarte de Linz

Voir aussi 
 Lienz, ville d’Autriche à ne pas confondre avec Linz

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme